Velika nagrada Argentine 1981 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1981. Odvijala se je 12. aprila 1981.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 53
| 1:34:33,2
| 1
| 9
|-
! 2
| 2
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 53
| + 26,61
| 4
| 6
|-
! 3
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 53
| + 49,98
| 2
| 4
|-
! 4
| 1
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 53
| + 1:07,88
| 3
| 3
|-
! 5
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 53
| + 1:31,85
| 5
| 2
|-
! 6
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 52
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 52
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 8
| 22
|  Mario Andretti
| Alfa Romeo
| 52
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 9
| 30
|  Siegfried Stohr
| Arrows-Ford
| 52
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 10
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 51
| Brez goriva
| 22
|  
|-
! 11
| 8
|  Andrea de Cesaris
| McLaren-Ford
| 51
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 12
| 9
|  Jan Lammers
| ATS-Ford
| 51
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 13
| 4
|  Ricardo Zunino
| Tyrrell-Ford
| 51
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! Ods
| 27
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 40
| Prenos
| 7
|  
|-
! Ods
| 33
|  Patrick Tambay
| Theodore-Ford
| 36
| Puščanje olja
| 14
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 36
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 6
|  Hector Rebaque
| Brabham-Ford
| 32
| El. sistem
| 6
|  
|-
! Ods
| 21
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
| 28
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 19
| Obnašanje
| 21
|  
|-
! Ods
| 14
|  Marc Surer
| Ensign-Ford
| 14
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 20
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
| 4
| Dovod goriva
| 8
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 3
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 3
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 3
|  Eddie Cheever
| Tyrrell-Ford
| 1
| Sklopka
| 13
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Miguel Angel Guerra
| Osella-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Beppe Gabbiani
| Osella-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Derek Daly
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Jean-Pierre Jabouille
| Ligier-Matra
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Eliseo Salazar
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1981
1981